Quinzaine (französisch vierzehn Tage; zwei Wochen) steht für

 La Quinzaine littéraire, eine französische Literaturzeitschrift
 Quinzaine des Réalisateurs, eine Veranstaltung beim Filmfestival Cannes